Гути́ря — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гутиря Віктор Степанович (1910—1983) — вчений-нафтохімік, академік АН УРСР.
 Гутиря В'ячеслав Володимирович (1960) — український живописець, скульптор. Заслужений художник України.
 Гутиря Олександр Володимирович (1966) — український живописець, скульптор.

Українські прізвища